Macken bezeichnet:
 Macken, Ortsgemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz, Deutschland

Macken ist der Familienname folgender Personen:
 Brendan Macken (* ?), kanadischer Tennisspieler
 Eddie Macken (* 1949), irischer Springreiter
 Eoin Macken (* 1983), irischer Schauspieler und Model
 Fidelma Macken (* 1945), irische Juristin und Richterin am Europäischen Gerichtshof
 James Macken (* 1925), kanadischer Tennisspieler
 Walter Macken (1915–1967), irischer Autor und Schauspieler

Siehe auch:
 Macke